

Cinema 
 Wild Card – film del 1992 diretto da Mel Damski
 Wild Card – film del 2003 diretto da Kim Yu-ji
 Wild Card – film del 2015 diretto da Simon West

Editoria 
 Wild Card – romanzo del 2004 nella collana Giochi di potere di Tom Clancy 
 Wild Cardz (Jaja-uma Quartet) – serie manga giapponese della seconda metà degli anni novanta

Giochi 
 Wild card – nei giochi di carte, carta che può essere utilizzata in sostituzione di un'altra, come ad esempio il jolly
 Wild Card – videogioco del 2001 per la consolle portatile WonderSwan

Informatica 
 Metacarattere (wildcard character) – carattere speciale che non rappresenta sé stesso e può essere interpretato come uno o più altri caratteri oppure una stringa vuota

Musica 
 Wildcard – EP dei Pennywise del 1989
 Wildcard/A Word from the Wise – compilation dei Pennywise del 1992
 Wildcard – album di Sananda Maitreya del 2001
 Wild Card – album del gruppo The Rippingtons del 2005
 Wild Card – album dei ReVamp del 2013
 Wild Card – EP di Kate Voegele del 2014
 Wildcard – singolo di KSHMR del 2016
 Wildcard – album di Miranda Lambert del 2019
 The Wild Card – album di Ledisi del 2020

Sport 
 Wild card – sportivo o squadra ammessi ad una competizione al di fuori delle normali regole di partecipazione
Wild card della Federazione Internazionale Pallacanestro

Televisione 
 Wild Cardz – anime del 1997 in due episodi diretto da Yasuchika Nagaoka, basato sull'omonima serie manga
 Una nuova vita per Zoe (Wild Card) – serie televisiva statunitense degli anni 2000

Pagine correlate 
 Wild cards